Краснознаменский сельский совет  () — топоним.

 Краснознаменский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.
 Краснознаменский сельский совет — входит в состав Крыма.